Het jaar 556 is het 56e jaar in de 6e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Gebeurtenissen

Europa 
 Koning Chlotarius I van de Franken onderdrukt een opstand van de Saksen en de Thüringers. Hij legt ze een schatting van 500 runderen per jaar op.
 De Angelsaksen onder bevel van Ceawlin verslaan bij Beranburh (Wiltshire) de Romano-Britten in het zuidwesten van Engeland. (waarschijnlijke datum)

Perzië 
 Koning Khusro I begint met Justinianus I onderhandelingen over een mogelijke vrede. De Perzische oorlog in Syrië en Armenië raakt in een patstelling.

Azië 
 De Westelijke Wei-dynastie in China wordt vervangen door de Noordelijke Zhou-dynastie met als hoofdstad Chang'an ("Eeuwige Vrede").

Meso-Amerika 
 11 april - Heer Water, koning (ahau) van de Maya-stad Caracol, voert een "bijlen-oorlog" tegen zijn machtige buurman Tikal. (Volgens de Lange Telling)

Religie 
 16 april - Na bijna een jaar sedis vacante wordt Pelagius I tot paus gekozen. Hij stuit tijdens zijn pontificaat op veel weerstand. Velen nemen hem kwalijk "zoete broodjes" te hebben gebakken met Justinianus I en sommigen beschuldigen hem zelfs van moord op Vigilius (zijn voorganger).

Geboren

Overleden 
 Romanus de Melodist (66), Syrisch religieus dichter
 Yuwen Tai, keizer van de Westelijke Wei-dynastie

000